Stanisław Kijak – polski historyk
 Stanisław Kijak (1898–1945) – polski oficer